Francis Greville (3. baron Warwick)
 Francis Greville (1. hrabia Warwick) (i 8 baron Warwick)
 Francis Greville (5. hrabia Warwick)